Georgia Południowa:
 Busen Point – cypel

Szwajcaria:
 Busen – dawna nazwa gminy Buseno

Osoby:
 Hermann Busen – niemiecki architekt
 Karlheinz Busen – niemiecki polityk